Mario Andreis  – politico e antifascista italiano
 Mario Andreis  – calciatore italiano